Kensuke Sasaki, lluitador professional
 Koji Sasaki (1936), futbolista japonès 
 Nozomu Sasaki, doblador.
 Sadako Sasaki, xiqueta víctima de la bomba atòmica en Hiroshima.
 Sasaki () personatge de l'anime Suzumiya Haruhi no Yūutsu
 Johnny Sasaki () personatge del videojoc Metal Gear Solid
 Rika Sasaki (, Rita), personatge de la sèrie manga Sakura, la caçadora de cartes (Cardcaptors).